Tunfiskeri kan henvise til:

 Tunfiskeri (dokumentarfilm fra 1928) – dansk dokumentariske optagelse fra 1928
 Tunfiskeri (dokumentarfilm fra 1944) – dansk dokumentarisk optagelse fra 1944
 Tunfiskeri (dokumentarfilm fra 1957) – dansk dokumentarfilm fra 1957